Pretorija je mesto v severnem delu province Gauteng v Južni Afriki. Je eno izmed treh glavnih mest države in služi kot administrativno in izvršno uradno glavno mesto, drugi dve mesti sta Cape Town in Bloemfontein.

Reference

Glavna mesta Afrike
Mesta v Republiki Južni Afriki
Mesta, po katerih so poimenovali asteroid
Naselja, ustanovljena leta 1855